3 miejscowości w Polsce: 
 Goszczyno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby 
 Goszczyno – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa
 Goszczyno – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska